Thoron är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Enligt Catalogue of Life ingår Thoron i familjen Scelionidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gallmyggesteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Thoron